Janów est le nom de :

en Pologne, 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Janów, village dans le powiat de Konin,
 Janów, village dans le powiat de Krotoszyn,
 Janów, village dans le powiat de Turek.

 dans la voïvodie de Lublin :
 Janów, village du powiat de Chełm
 Janów, village du powiat de Lublin
 Janów, village de la gmina de Puławy, dans le powiat de Puławy

 dans la voïvodie de Łódź :
 Janów, village de la gmina de Bełchatów, dans le powiat de Bełchatów
 Janów, village de la gmina de Zelów, dans le powiat de Bełchatów
 Janów, village de la gmina de Dmosin, dans le powiat de Brzeziny
 Janów, village de la gmina de Bedlno, dans le powiat de Kutno
 Janów, village de la gmina de Oporów, dans le powiat de Kutno
 Janów, localité de la gmina de Góra Świętej Małgorzaty, dans le powiat de Łęczyca
 Janów, village de la gmina de Grabów, dans le powiat de Łęczyca
 Janów, village de la gmina de Nowosolna, dans le powiat de Łódź-est
 Janów, localité de la gmina de Nowa Brzeźnica, dans le powiat de Pajęczno
 Janów, village de la gmina de Łęki Szlacheckie, dans le powiat de Piotrków Trybunalski
 Janów, village de la gmina de Wolbórz, dans le powiat de Piotrków Trybunalski
 Janów, village de la gmina de Biała Rawska, dans le powiat de Rawa Mazowiecka
 Janów, village de la gmina de Kowiesy, dans le powiat de Skierniewice
 Janów, village de la gmina de Żelechlinek, dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki
 Janów, village de la gmina d'Ostrówek, dans le powiat de Wieluń
 Janów, village de la gmina de Parzęczew, dans le powiat de Zgierz
 Janów, village de la gmina de Zgierz, dans le powiat de Zgierz

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Janów, village de la gmina de Chynów, dans le powiat de Grójec
 Janów, village de la gmina de Kozienice, dans le powiat de Kozienice
 Janów, village de la gmina de Sienno, dans le powiat de Lipsko
 Janów, village de la gmina de Mińsk Mazowiecki, dans le powiat de Mińsk
 Janów, village de la gmina de Karczew, dans le powiat d'Otwock
 Janów, village de la gmina de Przysucha, dans le powiat de Przysucha
 Janów, village de la gmina de Skaryszew, dans le powiat de Radom
 Janów, village de la gmina de Stare Babice, dans le powiat de Varsovie-ouest
 Janów, village de la gmina de Tczów, dans le powiat de Zwoleń
 Janów, village de la gmina de Brochów, dans le powiat de Sochaczew
 Janów, village de la gmina de Młodzieszyn, dans le powiat de Sochaczew

 dans la voïvodie d'Opole :
 Janów, village de la gmina d'Olszanka, dans le powiat de Brzeg

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Janów, gmina du powiat de Sokółka
 Janów, village du powiat de Sokółka

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Janów, village dans le powiat de Kielce
 Janów, village dans le powiat de Końskie
 Janów, village de la gmina d'Ożarów, dans le powiat d'Opatów
 Janów, village de la gmina de Tarłów, dans le powiat d'Opatów
 Janów, village dans le powiat de Pińczów

 dans la voïvodie de Silésie :
 Janów, gmina du powiat de Częstochowa
 Janów, village de la gmina de Janów, dans le powiat de Częstochowa

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 , village de la gmina d'Elbląg, dans le powiat d'Elbląg

en Biélorussie
 Janów Poleski est le nom polonais de la ville d'Ivanava